Поребрице може бити:

 Поребрице (Градачац), насељено мјесто у општини Градачац, Федерација БиХ, БиХ
 Поребрице (Пелагићево), насељено мјесто у општини Пелагићево, Република Српска, БиХ